Mehrere Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS New York:

 USS New York (1800), eine Fregatte, in Dienst von 1800 bis 1814
 USS New York (1820), ein Linienschiff, nie in Dienst
 USS New York (ACR-2), ein Kreuzer, 1911 umbenannt in USS Saratoga (ACR-2), 1917 in USS Rochester (CA-2), in Dienst von 1893 bis 1938
 USS New York (BB-34), ein Schlachtschiff der New-York-Klasse, in Dienst von 1914 bis 1946
 USS New York (LPD-21), ein Amphibious Transport Dock der San-Antonio-Klasse, in Dienst seit 2009

New York